Mnichowy Potok – potok w słowackich Tatrach Zachodnich
 Mnichowy Potok – potok w polskich Tatrach Wysokich